Camila Martins Pereira – calciatrice brasiliana
 Christopher Martins Pereira – calciatore lussemburghese
 Jonathan Martins Pereira – ex calciatore francese
 Luan Martins Pereira, noto come Luanzinho – calciatore brasiliano